Ferraz ist der Familienname folgender Personen:

 Aílton Ferraz (Aílton dos Santos Ferraz; * 1966), brasilianischer Fußballspieler
 Alfredo Ferraz (1901–1960), portugiesischer Karambolagespieler und Weltmeister
 Antonio Ferraz (* 1929), spanischer Radrennfahrer
 Artur Ivens Ferraz (1870–1933), portugiesischer General, Politiker und Ministerpräsident
 João Ferraz (* 1990), portugiesischer Handballspieler
 Luís Antônio de Carvalho Ferraz (1940–1982), brasilianischer Antarktispionier
 Mónica Ferraz (* 1980), portugiesische Popsängerin
 Salomão Barbosa Ferraz (1880–1969), katholischer Bischof in Brasilien
 Simone Ferraz (* 1990), brasilianische Leichtathletin
 Valentín Ferraz (Valentín Ferraz y Barrau; 1794–1866), spanischer Generalleutnant, Politiker und Ministerpräsident Spaniens (Presidente del Gobierno)

Ferraz ist der Name folgender Orte:
 Ferraz, Ortschaft in der Gemeinde Chilly im Département Haute-Savoie, Frankreich

Siehe auch:
 Estação Antártica Comandante Ferraz (Comandante Ferraz), brasilianische Forschungsstation in der Antarktis
 Ferras
 Islas Ferraz